Everton (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Districte d'Everton, divisió administrativa de la ciutat de Liverpool (Regne Unit)
 Everton Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de Liverpool (Regne Unit)
 Corporación Deportiva Everton de Viña del Mar, club de futbol xilè de la ciutat de Viña del Mar 
 Everton Giovanella (1970, Caxias do Sul), futbolista hispanobrasiler que jugava de defensa i migcampista